

Forgalomban lévő pénznemek
 Kenyai shilling
 Tanzániai shilling
 Szomáliai shilling
 Szomáliföldi shilling
 Ugandai shilling

Korábbi pénznemek
 A brit font sterling váltópénze volt 1971-ig.
 Osztrák schilling (ATS), 2002-ben euróra cserélték.